

Personnalités 
Abidi (en ) est un prénom et patronyme de personnes arabes, berbères où d'origine arabophone 
désignant celui qui vénère Dieu.

Prénom

Patronyme 

 Hasni Abidi, un politologue suisse et algérien spécialiste du monde arabe.
 Cyril Abidi, un ancien kick-boxeur français.
 Mizan Zainal Abidin, le sultan de l'État du Terengganu (Malaisie) depuis 1998, il a été le  roi de Malaisie (Yang di-Pertuan Agong) du  à ) ;
 Mohamed Tahar Abidi, un révolutionnaire algérien ;
 Mongi Abidi, athlète tunisien
 Enna Ben Abidi, une athlète handisport tunisienne ;
 Abdeslam El Abidi, un officier marocain, considéré comme un héros des forces armées royales ;
 Yousra Abidi, une haltérophile tunisienne.

Linguistique 
 Abidy, qui signifie Alphabet dans la langue Malgache

Note

Référence